Perikope (von griech. περιϰοπή perikopé (aus περὶ „(her-)um“, und ϰόπτειν „schneiden“)) bezeichnet:
 Perikope (Liturgie), für die Lesung im Gottesdienst bestimmte Abschnitte des Bibeltextes.
 Perikope (Verslied), ein Verslied des Altertums mit größerer, nicht regelmäßiger Strophenform.
 Perikope (Verslehre), ein größerer Abschnitt von Versen.